Der Rote Punkt steht für:

 Der Rote Punkt (Film), deutsch-japanischer Film (2008)
 Roter-Punkt-Aktion, Reihe von Protestaktionen gegen Fahrpreiserhöhungen (1968–1971)